Cover Girl oder Covergirl steht für:

 Titelbild einer Zeitschrift mit weiblichem Model oder Star
 Cover Girl, deutscher Titel des Films Es tanzt die Göttin, US-amerikanisches Filmmusical (1944)
 Covergirl (1984), kanadischer Film (Regie:  Jean-Claude Lord, 1984)
 Cover Girl, Episode der Fernsehserie Sex and the City (Staffel 5, Episode 70, 2002)
 Cover Girl (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie (26 Episoden, 2005)
 Cover Girl, Song von New Kids on the Block (1989)
 Cover Girl, Album von Shawn Colvin (1994)
 Cover Girl, Song von RuPaul (2009)
 Covergirl, Album von Groove Coverage (2002)
 CoverGirl, US-amerikanische Kosmetikmarke